Jovette est un terme pouvant désigner:

Prénom 
 Jovette Bernier (1900-1981), journaliste, poète et écrivaine québécoise
 Prix Jovette-Bernier—Ville de Rimouski, prix littéraire québécois
 Jovette Marchessault (1938-2012), romancière, poète et peintre québécoise
 Jovette Rivera (né en 1982), compositeur et producteur de musique américain

Toponyme

Lac Jovette, lac du territoire non-organisé de Lac-Nilgaut au Québec

Références 

Homonymie de prénom